Boneyard Lake ist der Name folgender Seen:
 Boneyard Lake (Georgia), USA
 Boneyard Lake (George County, Mississippi), USA
 Boneyard Lake (Leake County, Mississippi), USA